Quneitra (gouvernement); een gouvernement van Syrië
Quneitra (stad); de verwoeste en verlaten hoofdstad van het gelijknamige Syrische gouvernement
Quneitra (district); een district in het gelijknamige Syrische gouvernement